Бофр (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Верну-ан-Виваре. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07035.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 629 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 404 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 300 были экономически активными, 104 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 300 активных работали 272 человека (147 мужчин и 125 женщин), безработных было 28 (15 мужчин и 13 женщин). Среди 104 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш